Fultenbach steht für:

 Fultenbach (Holzheim), Dorf in Holzheim (bei Dillingen an der Donau), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Fultenbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam nach Zusamzell, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kloster Fultenbach, Kloster in Fultenbach, Gemeinde Holzheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern